Трудобеликовское сельское поселение — муниципальное образование в Красноармейском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Трудобеликовский сельский округ.

Административный центр — хутор Трудобеликовский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 11 населённых пунктов:

Экономика и социальная сфера 
На территории поселения расположены: 5 сельхозпредприятий, 4468 личных подсобных хозяйств, больница, 2 ФАПа, 4 школы, 2 библиотеки, Дом культуры, музыкальная школа.

Примечания 

Сельские поселения Красноармейского района Краснодарского края